Église Saint-Gervais-Saint-Protais, ou Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, peut faire référence à de nombreuses églises dans le monde dédiées aux jumeaux saint Gervais et saint Protais.

Eglise Saints-Gervais-et-Protais de Bois-de-Lessines (Province de Hainaut)



Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Saint-Gervais (MRC Bellechasse)



Auvergne-Rhône-Alpes 
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais du Montet (Allier)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais-d'Auvergne (Puy-de-Dôme)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais-sous-Meymont (Puy-de-Dôme)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Mieussy (Haute-Savoie)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie)
 Église d'Azieu Saint-Gervais-et-Protais (Rhône)

Bourgogne-Franche-Comté 
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Lurcy-le-Bourg (Nièvre)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Dixmont (Yonne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais d'Ozenay (Saône-et-Loire)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Savigny-le-Sec (Côte-d'Or)
 Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Vergigny (Yonne)

Centre-Val de Loire 
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Couture-sur-Loir (Loir-et-Cher)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Pithiviers-le-Vieil (Loiret)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Saint-Gervais-la-Forêt (Loir-et-Cher)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Savonnières (Indre-et-Loire)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais au Grand-Pressigny (Indre-et-Loire)

Hauts-de-France 

 Église Saint-Gervais-et-Saint-Prothais de Bresles (Oise)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Chouy (Aisne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Querrieu (Somme)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Rhuis (Oise)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Riencourt (Somme)
 Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons (Aisne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Vaudancourt (Oise)

Île-de-France 
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Bessancourt (Val-d'Oise)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bonnelles (Yvelines)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bry-sur-Marne (Val-de-Marne)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais à Courdimanche-sur-Essonne (Essonne)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Guillerval (Essonne)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
 L'église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais (Val-d'Oise)

Normandie 
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Courcy (Calvados)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Falaise (Calvados)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Jort (Calvados)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Cuy à Occagnes (Orne)
 Église Saint-Gervais et Saint-Protais d'Étrépagny (Eure)

Nouvelle-Aquitaine 

 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Faleyras (Gironde)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Langon (Gironde)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Civaux (Vienne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Chérac (Charente-Maritime)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais  de L'Isle-Jourdain (Vienne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais d' Espagnac (Corrèze)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Jonzac (Charente-Maritime)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Marsac (Charente)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Pérignac (Charente)

Occitanie 
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Caux (Hérault)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Langogne (Lozère)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Mende (Lozère)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne)

Pays de la Loire 
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Brion (Maine-et-Loire)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais d'Hambers (Mayenne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Jublains (Mayenne)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais-de-Vic (Sarthe)
 Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Saint-Gervais-en-Belin (Sarthe)

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Bevons (Alpes-de-Haute-Provence)
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Pontevès (Var)

Autres pays

Voir aussi 

 Basilique
 Basilique Saint-Gervais-Saint-Protais d'Avranches (Manche)
  de Rapallo ()

 Cathédrales
 Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais de Lectoure (Gers)
 Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons (Aisne)

Chapelles
Chapelle Saint-Gervais-Saint-Protais de Briouze (Orne)

 Collégiales
 Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors (Eure)
 Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais du Château de Guise (Aisne)

 Prieurés
 Prieuré Saint-Gervais-et-Saint-Protais d'Entrepierres (Alpes-de-Haute-Provence)

 La 

Saint-Gervais-Saint-Protais